Olaszország
Montano Antilia, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Montano Lucino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében